Lichtenstein kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Lichtenstein
 Anton August Heinrich Lichtenstein

Se även
Licht. (auktor)

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer